Gumsholmen är en halvö i Åland (Finland). Den ligger i den sydöstra delen av landskapet,  km öster om huvudstaden Mariehamn. Gumsholmen ligger på ön Flisö.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Åland
Föglö